Schubert je poměrně rozšířené příjmení, které nosily tyto osobnosti:
 
 Augustin Schubert (1902–1942) – český kněz umučený v Dachau
 Dieter Schubert (* 1943) – východoněmecký veslař, olympijský vítěz
 Eduard Schubert (1800–1879) – českoněmecký právník a politik
 František Schubert (1894–1942) – český šachový mistr
 Franz Schubert (1797–1828) – rakouský hudební skladatel
 Günter Schubert (1938–2008) – německý herec
 IM Schubert viz Holm Singer (* 1961) – informátor východoněmecké Stasi
 Jakob Schubert (* 1990) – rakouský sportovní lezec, bratr Hannah Schubertové
 Jan Schubert (Johann Schubert; asi 1743 – 1792) – pozdně barokní sochař a štukatér
 Josef Schubert – moravskoněmecký politik z Úsova, zemský poslanec
 Joseph Schubert (1754–1837) – německý houslista
 Július Schubert (1922–1949) – slovenský fotbalista
 Karel Schubert (1945–1976) – český horolezec
 Kurt Schubert (1923–2007) – rakouský hebraista
 Leo Schubert (1885–???) – meziválečný československý politik německého původu za stranu DNSAP, starosta Fulneku
 Otto Schubert (1892–1970) – německý malíř
 Ottokar Schubert (1867–1945) – meziválečný československý politik německého původu za stranu BdL
 Richard Schubert (1876–1915) – rakouský sudetoněmecký paleontolog
 Rudolf Schubert – meziválečný československý politik německého původu, senátor za KSČ

ženy
 Hannah Schubert (* 1997) – rakouská sportovní lezkyně, sestra Jakoba Schuberta
 Katina Schubertová (* 1961) – německá politička

Podobná příjmení 
 Šubert
 Šubrt